Innoshima bezeichnet:
 Innoshima (Insel), eine Insel in der japanischen Präfektur Hiroshima
 Innoshima (Hiroshima), eine ehemalige Stadt auf dieser Insel (eingemeindet nach Onomichi)